Gorlitz ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Gorlitz (1437 urkundlich genannt), sächsischer Amtshauptmann
 Will Gorlitz (* 1952), argentinisch-kanadischer Maler